Die Bezeichnung Labeling ( für ‚Etikettierung, Markierung‘) steht für
 Labeling Approach, siehe Etikettierungsansatz
 ein Verfahren zur Markierung von Molekülen, siehe Molekülmarkierung
 ein Sortierungsverfahren des Lean-Managements, siehe Red-Tag-Analyse